Stotterer bezeichnet:

 eine Person, die stottert, siehe hierzu Stottern

den Spitznamen mehrerer Menschen

 Bohemund III. (Antiochia)
 Michael II. (Byzanz)
 Johann II. (Soissons)

Siehe auch:

 Pseudostottern